Steinschrift steht für:
 Lapidarschrift, zwei Epochen der Schriftentwicklung im antiken Griechenland und Römischen Reich
 Schweizerisch für die an Schulen gelehrte handschriftliche Druckschrift